Суперкубок Германии по футболу 2021 () — 12-й розыгрыш Суперкубка Германии после его возобновления в 2010 году, в котором приняли участие «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Матч был сыгран 17 августа 2021 года на стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Клубы

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

2021
Спортивные соревнования в Мюнхене
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2021
Спорт в Германии в 2021 году